Dal 2008 fino al 2014 è stato presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Biografia
Dal 2018 è membro del cda e vicepresidente di Proger, responsabile dell'International Development & Coordination Office, la struttura che coordina le attività estere della società. Dal 2017 è presidente del cda di Advicorp Plc, una boutique finanziaria, basata a Londra, dove è stata fondata nel 1997, specializzata nel Corporate Finance e nelle operazioni di Merger & Acquisition. 
Dal 2016 è presidente del cda e amministratore delegato di Agt International (nata come Agrotec), azienda che opera a livello nazionale e internazionale nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente.

Componente della task force sulla riforma delle Pa costituita dal Governo Draghi.
 
Dal 2001 al 2015 è stato direttore generale dell'Ospedale Israelitico di Roma, ospedale provinciale geriatrico e specializzato in attività di assistenza ospedaliera, cura e ricovero pazienti e attività ambulatoriale. 

Da aprile 2002 al 2011 è stato amministratore delegato di Italia previdenza, società italiana di servizi per la previdenza integrativa.

È stato presidente dell'Inps dal 2008 fino al 2014. 

Le altre attività di cui Mastrapasqua si è sempre occupato diventano occasione di polemica crescente, poiché sono almeno 25 gli incarichi professionali che ricopre oltre alla presidenza dell'Inps.

È lo stesso presidente del Consiglio Enrico Letta ad annunciare un provvedimento parlamentare rivolto a normare le incompatibilità con incarichi pubblici. Al ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, viene chiesto di redigere un rapporto per documentare eventuali conflitti di interesse. Non furono però mosse contestazioni sulla base della legge Frattini del 2004 e della legge Severino del 2012, che dettano disposizioni sulle incompatibilità. Il 1 febbraio 2014, Antonio Mastrapasqua rassegna le sue dimissioni dalla presidenza Inps

Prima era stato consigliere di amministrazione dell'Inps per quattro anni, dal 2004 al 2008.

Dal 2005 e fino al 3 febbraio 2014 è stato vicepresidente esecutivo di Equitalia.

Dal 2007 al 2015 è stato direttore della Casa di riposo ebraica di Roma. Oltre alla gestione della casa di riposo, l'Ente dispone di un ingente patrimonio immobiliare ubicato nella città di Roma. 

Per poco più di un anno (ottobre 2008 - novembre 2009) è stato presidente nazionale del Comitato di settore degli Enti pubblici non economici (Epne).

Dal gennaio 2012 all'aprile 2014 è stato presidente di Idea Fimit Sgr. Per effetto dell'integrazione di Inpdap ed Enpals in Inps, l'Istituto è diventato azionista (con una quota del 29,6%, derivante dai pacchetti dei due istituti soppressi) della società Idea Fimit Sgr, che si collocava al primo posto in Italia quale società di gestione del risparmio specializzata in fondi di investimento immobiliare. La società all'epoca gestiva 10,1 miliardi di masse e 31 fondi immobiliari di cui 5 quotati nel segmento MIV, Mercato Telematico degli Investment Vehicles, di Borsa Italiana.

Da maggio 2014 ad aprile 2015 Mastrapasqua è stato consigliere indipendente e presidente del comitato per la remunerazione e le nomine di Gtech Spa, società internazionale operante nel settore gaming. Nello stesso periodo è stato consigliere e presidente dell'Odv di Lottomatica.

Attività professionale 
Il 9 dicembre 1991, si Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" indirizzo Economico - Aziendale discutendo la tesi di Matematica Finanziaria ed Economica "Aspetti matematici ed economici dei Fondi Pensione", relatore il Prof. Oliveri

È titolare dello Studio Mastrapasqua di Roma ed è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, al Registro dei Revisori Legali.

È anche giornalista pubblicista.
Ha svolto per gruppi industriali e di servizi interventi di risanamento aziendale seguendo gli aspetti finanziari, organizzativi e societari. È stato tra l'altro amministratore unico di Litorale spa, la società della Regione Lazio per lo sviluppo delle aree del litorale laziale. È stato consigliere di amministrazione di Termosud (Gruppo Ansaldo Iri Finmeccanica).
Nel corso dell'attività professionale ha effettuato lavori di revisione, di natura contabile e fiscale, ed ha svolto consulenza di carattere tributario e societario, nei confronti di aziende industriali o di servizi, di società ed enti pubblici e privati. L'impegno professionale lo ha portato a svolgere attività nei collegi sindacali di molte società. 

Ad aprile 2021 è vicepresidente di Proger, presidente e amministratore delegato di Agt International e presidente del cda di Advicorp Plc.

Attività socio-culturali 

Ha diretto la Rivista Finanziaria –Osservatorio mensile sui mercati finanziari, mensile del Centro studi di Economia e Finanza.
Ha partecipato, anche in qualità di relatore, a diversi convegni sulle materie economiche e sociali tra i quali quelli dell'Aspen Institute Italia e del Forum Ambrosetti.

Procedimenti giudiziari 
Nel settembre 2014 viene iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di concorso in falso e truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito di un filone d'indagine riguardante prestazioni sanitarie fantasma erogate dall'Ospedale Israelitico di Roma.

Il 21 ottobre 2015 finisce agli arresti domiciliari. Il provvedimento cautelare viene emesso dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta per il reato di falso e truffa ai danni del SSN. L'ordinanza del GIP Maria Paola Tomaselli a carico di dirigenti, medici e operatori dell'Ospedale Israelitico di Roma cita un «collaudato sistema» incardinato su prestazioni sanitarie «illecitamente erogate a danno del SSN» tra il 2012 e il 2014, sottolinendo come Mastrapasqua, in qualità di dirigente generale del nosocomio abbia, in concorso con altri dirigenti, «con artifici e raggiri» messo a carico della sanità regionale «prestazioni che non erano accreditate», provocando così un «danno patrimoniale di rilevante entità» per il servizio pubblico.

Mastrapasqua era stato già condannato in precedenza in via definitiva a 10 mesi di reclusione per falso ideologico, avendo pagato per superare due esami alla Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma. La laurea conseguita nel 1984 è stata giudicata falsa ed annullata.

Note

Collegamenti esterni